Alcina (keresztnév)
Alcina (opera) - G. F. Handel operája
Alcina (település)
Alcina község